Cats kan syfta på:

 Cats (tidskrift) – en pornografisk tidskrift
 CATS – en fiktiv organisation i datorspelet Zero Wing, som blivit känt för frasen All your base are belong to us
 CATS – en kommitté inom Europeiska unionens råd, se Samordningskommittén på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Personer 
 Cats Falck (1953–1984), egentligen Cathryn Falck, en svensk TV-journalist
 Jacob Cats (1577–1660), en holländsk författare

Film, TV 
 Cats (film) - en brittisk musikalfilm från 2019 i regi av Tom Hooper

Musik 
 Cats – en musikal

Se även
 Cats eyes – en slags reflexer som finns inbyggda på alla större vägar i Storbritannien och Irland
 Cat's Eye – en amerikansk skräckfilm från 1985
 Samurai Pizza Cats – en japansk tecknad TV-serie från 1990
 Cat's in the Cradle – en amerikansk folkrocksång
 Cats on Fire –  en finländsk indiepopgrupp, bildad 2001
 Blues cats – ett svenskt bluesband
 Hep Cats – en svensk dixielandorkester
 Pussy Cats – ett musikalbum av Harry Nilsson lanserat 1974
 Stray Cats – ett rockabillyband som bildades 1979 i New York, USA
 Sun Cats – ett rockabillyband från Piteå, grundat 1979
 Top Cats – ett svenskt rockabillyband bildat 2001 i Torsby